

Geografia
 Ber – comune del Mali nel circondario di Timbuctù

Sigle 
 Basic Encoding Rules – regole per la conversione di dati eterogenei in flussi di byte
 Bit Error Ratio – rapporto tra i bit non ricevuti correttamente e i bit trasmessi
 Brainstem evoked response – risposte troncoencefaliche evocate da particolari stimoli

Codici 
 BER – codice nazionale del CIO per Bermuda
 BER – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Berlino-Brandeburgo
 BER – codice vettore ICAO di Air Berlin
 ber – codice ISO 639-2 e ISO 639-5 per le lingue berbere
 BER – codice ISO 3166-2:MA di Berkane (Marocco)